Paiste — швейцарская компания по производству музыкальных тарелок и некоторых других металлических ударных инструментов.

История 
Название компании в переводе с эстонского и финского означает «сияние» (логотипы серий «2002» и «Твенти» содержат стилизованное сияние рассвета).

В 1901 году эстонский музыкант Томас Пайсти, служивший в лейб-гвардии Российской империи, ушёл в отставку и открыл в Санкт-Петербурге музыкальное издательство и музыкальный магазин. В 1906 году в своей мастерской по ремонту музыкальных инструментов он по заказам покупателей изготовил первые тарелки Пайсти.

С годами доля производства тарелок в его предприятии росла, несмотря на преграды, вызванные войной, повлёкшей несколько вынужденных переездов. Сначала в 1917 году Томас уехал в Таллин, где его сын Михкель Пайсти решил сосредоточиться на производстве и экспорте тарелок. В 1940 году семья вместе со всем предприятием переехала в Польшу, где возобновила производство в чрезвычайно тяжёлых условиях; в 1945 году — в Германию, а затем, в 1957 году в Швейцарии были обустроены штаб-квартира и фабрика. Предприятие было продолжено сыновьями Михкеля Робертом и Томасом с использованием и швейцарских, и немецких производственных мощностей.

Инновации 

Пайсти принадлежат некоторые нововведения в разработке тарелок. Среди них:
 Уплощенный райд, лишённый купола. Изначально разработан как «Спейс саунд» в серии «Формула 602» при участии Джо Морелло. Представлен в 1960-х годах.
 «Саунд эдж». Нижняя тарелка хай-хэта имеет волнистый профиль края, что предотвращает образование воздушной пробки при закрытии хэта. Представлен в 1967 году. Также используется при изготовлении ручных тарелок.
 Использование бронзы марки B8. Пайсти обозначает этот сплав как «CuSn8» или «бронза 2002». Впервые представлено в серии «Стамбул 65» в 1965 году. Приобрело всеобщее признание в сериях «Джайнт бит» и «2002». Пайсти также известен как единственный крупный производитель, использующий сплав B8 для производства серий тарелок высшего уровня; впрочем, Майнл недавно также представил высококлассную серию из бронзы B8. Зилджан и Сэбиан используют этот сплав, главным образом, в сериях начального уровня, предпочитая ему колокольную бронзу для более дорогих моделей.
 Бескупольный профиль. Представив в 1975 году «Саунд криэйшн шорт крэш», Пайсти стал первым производителем, внедрившим тарелки с бескупольным строением. В настоящее время применяется для хай-хэтов «Кристал» и крэшей «Сигнэйчер».
 Необточенная поверхность. Представлена в 1980 году в серии «Руд». Выполненные из сплава B8, необточенные тарелки предлагались для использования в громкой музыке, как панк и хэви-метал.
 Обращённый купол чайны представлен в 1983 г. с тарелкой «2002 Ново». Облегчает игру функционально райдовых и крэшевых партий на чайне.
 Окраска тарелок представлена в 1983 году.
 Фирменная подписная бронза. Патентованный сплав, внедрённый в 1989 году в серии «Сигнэйчер». Согласно патенту, сплав состоит из фосфористой бронзы, содержащей от 14,7 % до 15,1 % олова по массе. Пайсти утверждает, что впервые марка бронзы была разработана специально для производства тарелок.
 «Соник тэксчер формула». Патентованный способ обточки, придающий тарелке более сложное звучание. Представлен в 2001 г. с серией «Инновэйшнз».

Многие из этих новшеств по истечении сроков патентов были переняты другими производителями. Например, плоские райды предлагаются почти всеми современными компаниями.

Прочие инструменты 
 Гонги.
 Кротали.
 Саундплейты. Прямоугольные панели из бронзы B8, имеющие звук наподобие колокольного, на которых играют с помощью мягких колотушек.
 Саунддиски. Круглые панели из бронзы B8.
 Ротосаунды. Круглые панели из бронзы B8, закреплённые на вращающейся стойке.
 Пальцевые тарелки. Крошечные, но толстые тарелочки.
 Малые барабаны. В 2002 году в честь столетия фирмы была выпущена ограниченная серия малых барабанов «Spirit Of 2002», с корпусами из бронзы от разбитых тарелок, собранных у эндорсеров.

Примечания 

Производители ударных музыкальных инструментов
Компании Швейцарии